Список 1987 год в телевидении описывает события в мире телевидения, произошедшие в 1987 году.

События

Январь  

 11 января — Впервые в истории Советского телевидения, по второй программе ЦТ СССР информационная программа «Время» вышла в эфир с сурдопереводом.

Март  
 8 марта — Рождение первой ночной передачи в «ЦТ СССР» — в эфир вышла развлекательная передача «До и после полуночи».

Апрель 
 1 апреля — начало вещания телеканала «Warner Animation» в Великобритании.
 5 апреля — премьера телесериала «Женаты… с детьми».
 19 апреля — Состоялся дебют Симпсонов Мэтта Грейнинга в Шоу Трейси Ульман на телеканале Fox.

Август 
 1 августа — Начало вещания международного музыкально-развлекательного телеканала «MTV Europe».
 3 августа — На Первой программе ЦТ вышла в эфир информационно-аналитическая программа «Прожектор перестройки».

Октябрь  
 1 октября — Вышла в эфир юмористическая передача «Аншлаг».
 2 октября — Вышла в эфир передача «Взгляд».

Декабрь  
 14 декабря — Премьера мультсериала «Черепашки-ниндзя»
 23 декабря — Вышла в эфир передача «600 секунд» с ведущим Александром Невзоровым.

Родились 
 10 августа — Анастасия Сорокина — российская телеведущая и актриса.
 22 сентября — Надежда Игошина — российская телеведущая, актриса и певица.

Примечания

Литература 
 «Гибель советского ТВ», Ф. И. Раззаков, 2009, ISBN — 978-5-699-33296-0.